MechWarrior — профессия во вселенной BattleTech. MechWarrior — это человек, который управляет BattleMech — мехом, большим шагающим боевым роботом, центральным персонажем всей серии BattleTech.

MechWarrior также может означать:

 MechWarrior (серия игр) — серия игр для персональных компьютеров и игровых консолей.
 MechWarrior (1989) — первая игра в серии MechWarrior.
 MechWarrior (1993) — игра в серии MechWarrior для платформы SNES.
 MechWarrior 3050 — продолжение игры для SNES.
 MechWarrior Online — новейшая игра в серии MechWarrior.

 MechWarrior (ролевая игра).

 MechWarrior: Dark Age — настольный варгейм (Также известен как MechWarrior: Age of Destruction).
 MechWarrior: Dark Age (novels) — серия книг написанных по мотивам одноименной карточной игры.
 MechWarrior 2: 31st Century Combat — компьютерная игра 1995 года, разработанная Activision.
 MechWarrior 3 — компьютерная игра 1999 года, входящая в серию компьютерных игр MechWarrior.
 MechWarrior 4: Vengeance — компьютерная игра 2000 года, входящая в серию компьютерных игр MechWarrior.
 MechWarrior Tactics — бесплатная Free-to-play пошаговая тактическая стратегия.
 MechWarrior: Living Legends — разрабатываемый мод к компьютерной игре Crysis.
 MechWarrior: Tactical Command — тактическая стратегия в реальном времени.